Жіночий футбольний клуб «Львів'яночка» — український жіночий футбольний клуб з міста Львова. Існував з 1992 по 2017 рік.

Хронологія назв 
 1992: ЖФК «Львів'яночка»
 1997: ЖФК «Смерічка»
 1997: ЖФК «Львів'яночка»
 1999: ЖФК «Львів'яночка-ЛЛГЗ»
 2001: «Львів'яночка»
 2017: клуб розформовано

Історія 
ЖФК «Львів'янка» засновано 1992 року у Львові. Розформовано у 2017 році.

Посилання 
 Профіль клубу  на сайті wfpl.com.ua
 Ukraine — List of Women Champions  

Жіночі футбольні клуби України
Футбольні клуби, засновані 1992
Футбольні клуби Львівської області
Спортивні клуби Львова